Čierna voda je jméno několika vodních toků, obce a místní části na Slovensku:

Vodní toky 
 Čierna voda (přítok Dolinky)
 Čierna voda (přítok Ihráčského potoka) 
 Čierna voda (přítok Kremnického potoka)
 Čierna voda (přítok Malého Dunaje)
 Čierna voda (přítok Popradu)
 Čierna voda (přítok Teplice)
 Čierna voda (přítok Uhu)
 Přírodní rezervace Čierna voda – rameno řeky Nitry a chráněné území v Podunajské nížině

Místopisné názvy 
 Čierna Voda – obec v okrese Galanta na Slovensku
 Čierna Voda (Chorvátsky Grob) – místní část obce Chorvátsky Grob v okrese Senec na Slovensku

Hydronyma podle barev